Акта́ш — название топонимов тюркского происхождения, означающих в переводе «белый камень» или «белокаменный», от ак — «белый» и таш — «камень».

Населённые пункты

Россия 
 Акташ — село в Улаганском районе Республики Алтай.
 Акташ — населённый пункт (станция) в Альметьевском районе Республики Татарстан.
 Акташ — прежнее название исчезнувшего села Белокаменка в Ленинском районе Крыма.

Узбекистан 
 Акташ — город в Самаркандской области.
 Акташ — посёлок в Наманганской области.

Другое 
 Акташ, Алинур (род. 1970) — турецкий политик.
 Акташ — турецкое название озера Хозапини на границе Турции и Грузии на Джавахетском нагорье.
 Акташ — горная вершина Коксуйского хребта в Западном Тянь-Шане в Узбекистане.
 Акташ — река в Дагестане.

См. также 
 Русский Акташ
 Ак-Таш
 Акташ-Кордон